Pestalozzi pode se referir a:

Personalidades 
 Johann Heinrich Pestalozzi: pedagogo suíço e educador pioneiro da reforma educacional
 Gero Pestalozzi: ator brasileiro

Astronomia 
 2970 Pestalozzi: asteroide

Organização 
 Sociedade Pestalozzi de São Paulo: entidade filantrópica brasileira que presta auxílio a pessoas com deficiência intelectual

Desambiguação